

Anno 
 456 o 456 a.C.
 L'anno 456 AH nel calendario islamico

Codici 
 456 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Daventry Observatory, nel Northamptonshire, in inghilterra

Matematica 
 456 – numero

Altro 
 Ferrari 456 – autovettura Ferrari del 1992
 4,5,6 – album di Kool G Rap del 1995
 I numeri identificativi (4, 5, 6) delle linee della IRT Lexington Avenue